Dmítrovka (Sovetski), localitat de Crimea, a Rússia
 Dmítrovka (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia